Nops largus  — вид мелких пауков рода Nops из семейства . Центральная Америка: эндемик Панамы. Длина голотипа самца 6,7 мм (самка до 8,78 мм).
Вид Nops largus был впервые описан в 1967 году американским арахнологом Артуром Чикерингом (1887—1974) вместе с таксонами , , , , , ,  и другими новыми видами. Таксон Nops largus включён в состав рода Nops MacLeay, 1839.

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Nops largus.
 World Spider Catalog : Nops largus Chickering, 1967 Caponiidae (en)
 Фотография Caponiidae на americanarachnology.org

Nops
Животные, описанные в 1967 году
Паукообразные Центральной Америки
Эндемики Панамы